Vangheluwe ist der Familienname folgender Personen:

 Jody Vangheluwe (* 1997), belgische Fußballspielerin
 Roger Vangheluwe (* 1936), emeritierter Bischof von Brügge